Ел Керенге има више значења:

 Ел Керенге (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Керенге (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Керенге (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Керенге (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику